Пять лет (5 лет, V лет) — неоднозначное понятие:

 Пять лет. Юбилей — концертный альбом, посвящённый пятилетию творческой деятельности группы Агата Кристи 
 Пять лет (V лет) — концертный альбом, посвящённый пятилетию творческой деятельности группы «Кипелов»
 Пять лет (Джеффти пять лет) — фантастический рассказ Харлана Эллисона

См. также 
 5 (значения)